En 1967-68, le challenge Burlet qui sacrait le champion de Belgique devient la coupe de Belgique de rugby à XV. Dès lors, le trophée du challenge récompensera toujours le vainqueur du championnat de Belgique et le challenge qui devient la coupe donc sera, dès lors, représenté par une coupe différente chaque saison. La première édition, comme celle de la saison 2005-06, voit ses deux premiers tours réservés aux équipes n'évoluant pas en  mais ce ne sera pas toujours la formule retenue. En effet, en 2006-07, par exemple, toutes les équipes démarrent au . À noter aussi que s'il y a un handicap de la valeur d'un essai transformé par division à partir des équipes de division 2 fédérale, ce dernier n'existe plus en finale pour l'obtention de la coupe depuis 1977 mais toujours pour l'obtention du challenge Burlet qui ne fut gagné qu'une seule fois par le perdant de la finale 1988, le RSCAnderlecht-Rugby. Durant les saisons 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, la compétition s'appelait Toledo Cup. Depuis la saison 2013-2014, la compétition a pris le nom d'IP Nexia Cup.

Palmarès 

 1968: ASUB Waterloo
 1969: Kituro
 1970: Coq Mosan
 1971: Frameries
 1972: Brussels British
 1973: BUC
 1974: Brussels British
 1975: SHAPE
 1976: SHAPE
 1977: Kituro
 1978: Coq Mosan

 1979: ASUB Waterloo
 1980: Coq Mosan
 1981: Kituro
 1982: Brussels British
 1983: Kituro
 1984: ASUB Waterloo
 1985: ASUB Waterloo
 1986: ASUB Waterloo
 1987: ASUB Waterloo
 1988: ASUB Waterloo
 1989: Coq Mosan

 1990: Boitsfort
 1991: ASUB Waterloo
 1992: ASUB Waterloo
 1993: Kituro
 1994: ASUB Waterloo
 1995: Boitsfort
 1996: Boitsfort
 1997: Boitsfort
 1998: Kituro
 1999: Boitsfort
 2000: Visé

Bilan de la Coupe de Belgique

Tableau final

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Coupe de l'Effort 
Pour la  de la Coupe de Belgique, il fut décidé de mettre en place une compétition parallèle pour les battus des deux premiers tours de la Coupe de Belgique. Celle-ci s'appellera dès lors: la Coupe de l'Effort. Quand les clubs de  ne participent pas à ces 2 premiers tours, la Coupe de l'Effort est alors très souvent ouverte et voit régulièrement des "petits clubs" aller jusqu'en finale même si le vainqueur est très souvent un des clubs de division 2. Mais quand ce n'est pas le cas, il suffit que deux clubs de division 1 se rencontrent lors du premier ou du deuxième tour pour envoyer une équipe surclassant les autres dans cette coupe des perdants. Cette compétition porte également le nom de Toledo Plate.

 1970: BUC
 1971: RSC Anderlecht-Rugby
 1972: BUC
 1973: RFC Liégeois Rugby
 1975: BUC
 1976: Coq Mosan
 1977: Visé
 1978: Kituro
 1979: RSC Anderlecht-Rugby
 1980: Brussels British

 1981: Kibubu
 1982: Frameries
 1983: Frameries
 1984: Charleroi
 1985: La Hulpe RC
 1986: Visé
 1987: Edegem
 1988: Dendermondse Rugby Club
 1989: RFC Liégeois Rugby
 1990: Merksem

 1991: SHAPE
 1992: De Renert Walferdange
 1993: Edegem
 1994: Standard RC
 1995: Dendermondse Rugby Club
 1996: Coq Mosan
 1997: Racing Jet Bruxelles
 1998: Coq Mosan
 1999: Kituro
 2000: Soignies

Tableau final

2015

2014

2013

Bilan de la Coupe de l'Effort

Références

Liens externes 
 Site de la Fédération Belge de Rugby 
 Site Belge de Rugby
 

Compétition de rugby à XV en Belgique
rugby à XV M